1-я горнострелковая дивизия «Суперга» () — подразделение горных стрелков Королевской итальянской армии, существовавшее с 1939 по 1943 годы и участвовавшее в боях Второй мировой войны на французском и африканском фронтах.

История 
Образована в 1939 году. 10 июня 1940 года, после объявления Италией войны Франции и Великобритании 1-я дивизия была передана 4-й армии и отправилась на французский фронт, где завязала бои за Западные Альпы (особенно жёсткие они были 21 и 22 июня). В день капитуляции Франции дивизия взяла гору Аржентье и дошла до озера Батталье. До 1941 года продолжала службу во Франции, но затем вернулась на родину с целью переброски на Мальту.

В марте 1942 года штаб-квартира дивизии была перенесена в Аволу (провинция Сиракуза), хотя большая часть личного состава осталась в Кампании. С мая по октябрь дивизия располагалась между Формией и Гаэтой, а в ноябре перебралась в Тунис, высадившись 11 ноября в Бизерте. 20 ноября того же года итальянцы начали оборону Анфидавилля, однако под давлением противников отошли к Сузам и Сфаксу 1 декабря, а 26 декабря уже были на юге Туниса.

12 мая 1943 года после разгрома при Кассерине сдалась британцам.

Структура 
 91-й пехотный полк «Базиликата»
 92-й пехотный полк «Базиликата»
 5-й артиллерийский полк «Суперга»
 2-й батальон орудий 75/18
 2-й моторизованный батальон орудий 100/17
 1-й батальон миномётов 81 мм
 1-й мобильный батальон
 1-й противотанковый батальон орудий 47/32
 1-й батальон зенитной артиллерии
 21-я батарея орудий 20 мм
 34-я батарея орудий 20 мм
 301-я батарея орудий 20 мм
 101-й инженерный батальон
 14-я инженерная рота
 1-я рота телеграфистов и радистов
 1-й отряд фотоэлектриков
 1-й санитарный отряд
 1-й отряд продовольственного снабжения
 1-й автомобильный отряд
 1-й отряд карабинеров
 2-й отряд карабинеров
 80-е почтовое отделение

Литература 
 Jowett, Philip S. The Italian Army 1940-45 (1): Europe 1940—1943. Osprey, Oxford — New York, 2000, pp. 5-6, ISBN 978-1-85532-864-8
 Paoletti, Ciro (2008). A Military History of Italy. Greenwood Publishing Group. ISBN 0-275-98505-9.
 Wendal, Marcus. «Italian Army». Axis History. Archived from the original on 2009-04-25. Retrieved 2009-10-04.

Ссылки 
 Статья о дивизии на сайте о Королевской армии Италии

Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Вооружённые силы Италии во Второй мировой войне
Дивизии Италии
Дивизии XX века